Eigenberg steht für:

 David Eigenberg, US-amerikanischer Schauspieler
 Eigenberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
Siehe auch:
 Aigenberg
 Eigenberger